Medenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Medenbach (Breitscheid), Ortsteil der Gemeinde Breitscheid im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Wiesbaden-Medenbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Wiesbaden, Hessen

Gewässer:
 Alte Medenbach oder Hochbach, linker Zufluss der Prüm vor Echtershausen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, siehe Prüm (Fluss)
 Medenbach (Wickerbach), linker Zufluss des Wickerbachs im Ortsbezirk Breckenheim, kreisfreie Stadt Wiesbaden, Hessen
 Neue Medenbach oder Unterbach, linker Zufluss der Alten Medenbach kurz vor deren Mündung

Medenbach ist außerdem Namensgeber für:
 Verkehrsbetrieb Medenbach, Kooperationspartner der ehemaligen Verkehrsgesellschaft Mittelhessen, heute übernommen

Siehe auch:
 Medebach.